Сергей Фильченков:* Фильченков, Сергей Евгеньевич — российский математик.
 Фильченков, Сергей Яковлевич (1915—1965) — Герой Советского Союза.